Jacobsz. (Abkürzung von Jacobszoon „Sohn des Jacob“) ist der Nachname (bzw. Vatersname) folgender Personen:

 Dirck Jacobsz. (≈1497–1567), niederländischer Maler
 Lambert Jacobsz. (1598–1636), niederländischer Maler